Ла Сијерита има више значења:

 Ла Сијерита (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Сијерита (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сијерита, Маравиљас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијерита (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијерита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијерита (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијерита (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијерита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијерита (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијерита (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијерита, Ел Торил (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијерита (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијерита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијерита (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијерита (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сијерита (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијерита (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијерита, Ла Преса дел Техокоте (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сијерита (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сијерита (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијерита (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијерита (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијерита (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијерита (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Сијерита (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијерита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијерита (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијерита (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијерита (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијерита (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијерита (Сан Педро Гарза Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијерита (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијерита (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијерита (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сијерита (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сијерита (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сијерита (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијерита (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијерита (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијерита (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сијерита, Енрикета Ечаварија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сијерита, Марселино Каризалес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сијерита, Хуан Хосе Кабада (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сијерита (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сијерита (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сијерита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сијерита (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сијерита (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику